Monolítico puede referirse a:

En informática: 
 Sistemas monolíticos;
 Núcleo monolítico.

En arquitectura: 
 Arquitectura monolítica.

En geomorfología: 
Algo relativo a un monolito.

En electrónica: 
circuito integrado monolítico.